Серге́й Щу́кин: Щукин, Сергей Вадимович (род. 1951) — российский иллюзионист.
 Щукин, Сергей Иванович (1854—1936) — московский купец и благотворитель, коллекционер искусства.